Les proves de Tir als Jocs Europeus de 2015 es disputaran del 16 al 22 de juny al Bakú Shooting Center. Se celebraran dinou proves diferents, de les quals, 15 proves olímpiques. Els guanyadors d'aquestes proves tindran accés directe als Jocs Olímpics del 2016.

Classificació

Medallistes

Masculí

Femení

Mixt

Referències 

Esports als Jocs Europeus 2015
Tir olímpic